Ades, Adès o AdeS puede hacer referencia a:

Personas 
Ades Zabel, (1963-), actor alemán.
César Ades, (1943–2012), psicólogo brasileño.
Dawn Adès (1943-) crítica de arte e historiadora británica.
Didier Adès (1944-), periodista francés.
Jean-Claude Ades, productor discográfico italiano.
Lucien Adès (1920–1992), editor musical francés.
Thomas Adès (1971-), compositor, pianista, director de orquesta y profesor de música británico.

Lugares 
Sinagoga Ades, sinagoga en Jerusalén.

Marcas 
AdeS, marca argentina de jugo a base de soja.
AdeS, marca indonesia de agua mineral.

Miscelánea 
Ades, apellido.

Además, como sigla, AdES puede hacer referencia a:

 Advanced Electronical Signatures, firma electrónica avanzada que cumple lo exigido por el Reglamento Europeo eIDAS.